Trzepowo peut désigner en Pologne :

 Trzepowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Trzepowo, village de la voïvodie de Poméranie